Calvariebergstraat (Brugge)
 Calvariebergstraat (Eeklo)
 Calvariebergstraat (Moeskroen)
 Kalvariebergstraat (Oosterlo)